NGC 4295 (другие обозначения — MCG 5-29-68, ZWG 158.85, PGC 39906) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4295
Волосы Вероники (созвездие)